Слонецкий () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Имеет женскую форму Слонецкая
 Слонецкий, Фёдор Васильевич (в монашестве Феофилакт; 1744—1823) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Устюжский (1803—1808).
 Слонецкий, Юзеф (1899—1970) — польский футболист, впоследствии — футбольный тренер.